In Germania:
 Röttenbach – un comune del circondario di Erlangen-Höchstadt in Baviera
 Röttenbach – un comune del circondario di Roth in Baviera

Pagine correlate 
 Rottenbach (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Röthenbach – pagina di disambiguazione